

Geografia 
 Oliveira – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone 
 Adilson dos Anjos Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
 Adniellyson da Silva Oliveira (1995) – calciatore brasiliano
 Alan Oliveira (1992) – atleta paralimpico brasiliano 
 Alex Oliveira (1988) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ana Cristina Oliveira Leite (1991) – calciatrice tedesca naturalizzata portoghese
 Anderson Patric Aguiar Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
 António José Conceição Oliveira (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 António Oliveira (1952) – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Bruno Oliveira de Matos (1990) – calciatore brasiliano 
 Carlos Eduardo Dutra Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
 Charles Oliveira (1989) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Claudinei Oliveira (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Carlos Eduardo Santos Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
 Carlos Oliveira (...–...) – calciatore cubano
 David França Oliveira e Silva (1982) – ex calciatore brasiliano
 Diego Oliveira De Queiroz (1990) – calciatore brasiliano
 Diego Santos Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
 Domingos Oliveira (1873-1957) – politico portoghese
 Edvaldo Oliveira Chaves (1958) – ex calciatore brasiliano
 Ernesto Oliveira (1921-2016) – calciatore portoghese
 Fernanda Oliveira (1980) – velista brasiliana
 Filipe Oliveira (1984) – calciatore portoghese
 Filipe Santos Oliveira (1994) – calciatore portoghese
 Gonçalo Oliveira (1995) – tennista portoghese
 Guilherme Oliveira Santos (1988) – calciatore brasiliano
 Heleno Oliveira (1941-1995) – poeta brasiliano
 Ivo Oliveira (1980) – ex calciatore portoghese
 Ivo Oliveira (1996) – ciclista su strada e pistard portoghese
 Jean Lucas Oliveira (1998) – calciatore brasiliano
 Jonas Gonçalves Oliveira (1984) – ex calciatore brasiliano
 José Manuel Silva Oliveira (1990) – calciatore portoghese
 Juriander Oliveira de Rodrigues (1981) – calciatore brasiliano
 Kévin Oliveira (1996) – calciatore capoverdiano
 Lincoln Henrique Oliveira dos Santos (1998) – calciatore brasiliano
 Lorrane Oliveira (1998) – ginnasta brasiliana
 Luís Oliveira (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato belga
 Marcelo José Oliveira (1981) – calciatore brasiliano
 Marcelo Oliveira Silva (1985) – calciatore brasiliano
 Mihailo Obrenović III di Serbia (1823-1868) – principe di Serbia
 Murilo Oliveira de Freitas (1996) – calciatore brasiliano
 Nélson Oliveira (1991) – calciatore portoghese
 Nelson Oliveira (1989) – ciclista su strada portoghese
 Nicolas Oliveira (1987) – nuotatore brasiliano
 Raica Oliveira (1984) – modella brasiliana
 Renan Oliveira (1989) – calciatore brasiliano
 Ricardo Jorge Oliveira Valente (1991) – calciatore portoghese
 Ricardo Oliveira (1980) – calciatore brasiliano
 Rodrigo Vasconcelos Oliveira (1994) – calciatore brasiliano
 Rogério Oliveira da Silva (1998) – calciatore brasiliano
 Rui Oliveira (1996) – ciclista su strada e pistard portoghese
 Rui Pedro Oliveira Silva (1996) – calciatore portoghese
 Sérgio Oliveira (1992) – calciatore portoghese
 Suelle Oliveira (1987) – pallavolista brasiliana
 Tiago Jorge Oliveira Lopes (1989) – calciatore portoghese
 Vasco Oliveira (1922–...) – calciatore portoghese
 Victor Oliveira (1994) – calciatore brasiliano
 Vinicius Oliveira Franco (1986) – calciatore brasiliano
 Vítor Oliveira (1953) – allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Wallace Oliveira dos Santos (1994) – calciatore brasiliano
 Walmor Oliveira de Azevedo (1954) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Wanderson Luiz Oliveira (1971) – ex calciatore brasiliano
 Weverson Leandro Oliveira Moura (1993) – calciatore brasiliano
 William Oliveira dos Santos (1992) – calciatore brasiliano
 Ytalo José Oliveira dos Santos (1988) – calciatore brasiliano
 Yuri Oliveira Lima (1994) – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Marcelo Oliveira
 Nélson Oliveira